USS Ramage (DDG-61) — эсминец класса «Арли Бёрк». Построен на верфи Ingalls Shipbuilding, приписан к военно-морской базе Норфолк Норфолк, штат Виргиния.

Эсминец "Ремедж" назван в честь вице-адмирала Лоусона П. Ремеджа, известного командира подводных сил во время Второй мировой войны.
USS Ramage (DDG-61) - корабль управляемого ракетного оружия. Введён в строй 22 июля 1995 года. Его водоизмещение 8.775 тонн, скорость хода 32 узла. Имеет тактическое ударное вооружение, крылатые ракеты "Томагавк", зенитные управляемые ракеты, артиллерийское, противолодочное, минно-торпедное оружие, вертолёт. Экипаж 337 человек, из них 23 офицера.

Боевая служба 
28 октября 2009 года после участия в совместных учениях с ВМС Польши один из моряков эсминца при выходе из порта Гдыня случайно обстрелял портовые склады из пулемёта. Жертв и разрушений не было, но в результате корабль вынужден был вернуться в порт до окончания расследования.

В августе-сентябре 2013 года во время Гражданской войны в Сирии вместе с однотипными USS Barry (DDG-52), USS Gravely (DDG-107) и USS Mahan (DDG-72) размещался у побережья страны для возможного нанесения по ней ракетного удара.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт корабля

Эскадренные миноносцы типа «Арли Бёрк»
Суда по алфавиту